Salvador Bermúdez de Castro puede hacer referencia a:
 Salvador Bermúdez de Castro y Díez (1817-1883), poeta, historiador, político y diplomático español.
 Salvador Bermúdez de Castro O'Lawlor, (1863-1945), abogado y político español.